Над молодым Рейном () — государственный гимн Княжества Лихтенштейн. Исполняется под мелодию британского гимна «Боже, храни короля» (авторство Генри Кэри), автор текста — Якоб Йозеф Яух. До 1963 года песня называлась «Oben am deutschen Rhein» («Над немецким Рейном»).

Текст 
Oben am jungen Rhein
Lehnet sich Liechtenstein
An Alpenhöh’n.
Dies liebe Heimatland,
Das teure Vaterland,
Hat Gottes weise Hand
Für uns erseh’n.
Dies liebe Heimatland,
Das teure Vaterland,
Hat Gottes weise Hand
Für uns erseh’n.

Hoch lebe Liechtenstein,
Blühend am jungen Rhein,
Glücklich und treu.
Hoch leb' der Fürst vom Land,
Hoch unser Vaterland,
Durch Bruderliebe Band
Vereint und frei.
Hoch leb' der Fürst vom Land,
Hoch unser Vaterland,
Durch Bruderliebe Band
Vereint und frei.

Перевод 
Высоко на юном Рейне
Прислоняется Лихтенштейн
К высотам Альп.
Эта любимая родина,
Дорогое отечество,
Бога мудрая рука
Для нас позаботилась.
Эта любимая родина,
Дорогое отечество,
Бога мудрая рука
Для нас позаботилась.

Высоко живи, Лихтенштейн,
Цветущий на юном Рейне,
Счастливо и верно.
Высоко живи, князь страны,
Высоко наше отечество,
Посредством союза
Объединено и свободно.
Высоко живи, князь страны,
Высоко наше отечество,
Посредством союза
Объединено и свободно.

Текст гимна до 1963 года 
1. Oben am deutschen Rhein
Lehnet sich Liechtenstein
An Alpenhöh’n.
Dies liebe Heimatland
Im deutschen Vaterland
Hat Gottes weise Hand
Für uns erseh’n.

2. Wo einst St. Lucien
Frieden nach Rhätien
Hineingebracht.
Dort an dem Grenzenstein
Und längs dem jungen Rhein
Steht furchtlos Liechtenstein
Auf Deutschlands Wacht.

3. Lieblich zur Sommerzeit
Auf hoher Alpen Weid
Schwebt Himmelsruh'.
Wo frei die Gemse springt,
Kühn sich der Adler schwingt,
Der Senn das Ave singt
Der Heimat zu.

4. Von grünen Felsenhöh’n
Freundlich ist es zu seh’n
Mit einem Blick:
Wie des Rheins Silberband
Säumet das schöne Land
Ein kleines Vaterland
Vom stillen Glück.

5. Hoch lebe Liechtenstein,
Blühend am deutschen Rhein,
Glücklich und treu.
Hoch leb' der Fürst vom Land,
Hoch unser Vaterland,
Durch Bruderliebe Band
Vereint und frei.

Ссылки 
 Гимн на официальном сайте о Лихтенштейне
 Гимн на сайте «Himnuszok»

Лихтенштейн
Государственные символы Лихтенштейна
Песни 1850 года